Das Advanta Championships 1996 war ein Damen-Tennisturnier in Philadelphia. Das Teppichplatzturnier war Teil der WTA Tour 1996 und fand vom 11. bis 17. November 1996 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1996
Tennisturnier in Philadelphia